

Architettura 
 Palazzo Lenzi – palazzo di Firenze, sede del Consolato Onorario di Francia.
 Palazzo Marzichi-Lenzi – palazzo cinquecentesco di Firenze.

Persone 
 Agide Lenzi (n. 1937) – un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante.
 Andrea Lenzi  (n. 1953) – medico italiano, Professore ordinario di Endocrinologia
 Aurelio Lenzi (1891-1967) – discobolo e pesista italiano
 Carlo Maria Lenzi (1761-1825) – vescovo cattolico italiano
 Carmen Lenzi Mozzani (1923-1969) – chitarrista e compositrice italiana
 Cinzia Lenzi – annunciatrice televisiva italiana
 Damiano Lenzi – scialpinista italiano 
 Donata Lenzi (n. 1956) – politica italiana
 Fabio Lenzi – pilota motociclistico italiano
 Gastone Lenzi (n. 1921) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere
 Giampaolo Lenzi (1913-2015) –  allenatore di atletica leggera italiano.
 Giovanna Lenzi (n. 1943) – attrice, sceneggiatrice e regista italiana
 Joseph Lenzi (1923-1978) – attore statunitense
 Lio Lenzi (1898-1960) – politico italiano, primo sindaco di Grosseto della Repubblica Italiana
 Luigi Lenzi (n. 1921) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Mark Lenzi (1968-2012) – tuffatore statunitense
 Piero Lenzi – ex calciatore italiano, ora allenatore
 Simone Lenzi (n. 1968) – cantautore, scrittore e traduttore italiano
 Umberto Lenzi – regista e sceneggiatore italiano
 Vasco Lenzi (1909-1988) – calciatore e allenatore di calcio italiano, di ruolo centrocampista

Altro 
 Lenzi – famiglia fiorentina
 Lenzi – fiume della provincia di Trapani, che nasce dal Monte Erice